Les Élections régionales de 1981 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 1981) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1981
Styrie
Octobre 1981